Ferrari je původně italské příjmení, z pohledu etymologie znamenající kovář – z italského ferraro či fabbro ferraro, především pak z italského slova ferro, znamenající železo.

Příjmení Ferrari nosí více osobností:
 Benedetto Ferrari (1603–1681) – italský hudební skladatel 17. století
 Casimiro Ferrari (1940–2001) – italský horolezec
 Defendente Ferrari (asi 1480 – asi 1540) – italský malíř
 Enzo Ferrari (1898–1988) – zakladatel automobilky Ferrari
 Ermanno Wolf-Ferrari (1876–1948) – italský hudební skladatel a pedagog
 Fausto Ferrari – italský fotbalista
 Francesco Bianchi-Ferrari (1447–1510) – italský renesanční malíř
 Giovanni Ferrari (1907–1982) – italský fotbalista
 Lodovico Ferrari (1522–1565) – italský matematik
 Luc Ferrari (1929–2005) – italský hudební skladatel narozený ve Francii
 Matteo Ferrari – italský skladatel
 Paulo Ferrari (* 1982) – argentinský fotbalista

ženy
 Laurence Ferrariová (* 1966) – francouzská novinářka
 Lolo Ferrari (1963–2000), vlastním jménem Ève Geneviève Aline Vallois – francouzská pornoherečka
 Margarethe Ferraris-Kohnová (1903–po 1948) – česko-rakouská pilotka, průkopnice čs. letectví
 María Teresa Ferrari (1887–1956) – argentinská lékařka, spisovatelka a vysokoškolská učitelka
 Vanessa Ferrariová (* 1990) – italská gymnastka, mistryně světa

Související články 
 Ferrari (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Italská příjmení